К понятию полевая артиллерия американской Гражданской войны относятся орудия, их снаряжение и боеприпасы, которые использовались для поддержки пехоты и кавалерии на поле боя во время американской Гражданской войны (1861—1865). К этой категории не относится осадная артиллерия, крепостная артиллерия, артиллерия береговой обороны и морская артиллерия. «…Несмотря на большое количество усовершенствований и изобретений основная масса артиллерии гражданской войны оставалась дульнозарядной и гладкоствольной и, если не считать применения новой системы запала, мало чем отличалась от того же рода войск времен Наполеона. Иными словами, „бог войны“ все же не поспевал за „царицей полей“, и это отставание стало главной причиной того, что в ходе конфликта между Севером и Югом не было создано никакой принципиально новой артиллерийской тактики».

Джордж Макклеллан в мемуарах писал, что в 1861 году в армии США полагалось иметь 2,5 орудия на каждую 1000 пехотинцев и 3—4 орудия на каждую 1000 кавалеристов.

Орудия 
В армиях Севера и Юга использовались орудия следующих типов:

Во время гражданской войны использовалось два основных типа орудий: гладкоствольные и нарезные. Гладкоствольные подразделялись на гаубицы и пушки.

Гладкоствольные орудия 
К гладкоствольным орудиям относятся орудия без нарезки ствола. В годы гражданской войны металлургия и сопутствующие технологии позволяли массово выпускать нарезные орудия, и все же гладкоствольная артиллерия ещё использовалась и даже производилась. В то время существовало два вида таких орудий: пушки и гаубицы. Также эти орудия можно классифицировать по материалу: бронзовые или железные. Существовали и некоторые стальные. Ещё орудия различались по году выпуска и по принадлежности к артиллерийскому департаменту.

Орудия также различались по калибру и массе снаряда. Например, 12-фунтовое орудие вело огонь снарядом массой 12 фунтов при калибре 4.62 дюйма (117 мм.). Ещё с XVIII века сложилась практика смешивать пушки и гаубицы в одной батарее. Довоенные уставы требовали сочетать 6-фунтовые пушки с 12-фунтовыми гаубицами, 9- и 12-фунтовые орудия с 24-фунтовыми гаубицами. Однако, в ходе войны от этой традиции постепенно отошли.

Пушки 

Гладкоствольные пушки были предназначены для стрельбы прямой наводкой литыми снарядами высокой скорости по пологой траектории, однако была возможна и стрельба шрапнелью. Стволы пушек были длиннее, чем у гаубиц и для них требовался более мощный заряд. Выпускались полевые пушки в 6 фунтов (Model 1841 6-pounder Gun — 3,67 дюйма), 9 фунтов (4,2 дюйма) и 12 фунтов (4,62 дюйма). Орудия эти были в основном бронзовыми, хотя оставалось некоторое количество железных, и Конфедерация выпустила по ходу войны ещё некоторое количество железных.

Шестифунтовые присутствовали в виде моделей 1835 года, 1838 года и 1841 года, хотя было и несколько старых орудий 1819 года выпуска. Несколько сотен этих орудий использовались обеими армиями в 1861 году. Однако их недостатком была небольшая масса снаряда и невысокая дальнобойность — они били на 1392 метра ядрами и 1097 метров гранатами. Орудия этого типа составляли абсолютное большинство в армии Конфедерации в 1861 году. Эти орудия сильно уступали по эффективности 12-фунтовым, поэтому в декабре 1862 года генерал Ли предложил переплавить все 6-фунтовые орудия в 12-фунтовые. Уже к середине 1863 года эти орудия полностью вышли из употребления в армии Юга.

Более крупные 9- и 12-фунтовые орудия использовались редко. Первое упоминается в артиллерийских пособиях в 1861 году, но в реальности они почти не выпускались после 1812 года и очень мало свидетельств их использование в гражданскую войну. 12-фунтовые орудия тоже были редкостью. Как минимум одна федеральная батарея (13-я индианская) имела одно такое орудие на вооружении в начале войны. Орудие было слишком тяжелым и требовало 8 лошадей для транспортировки. В начале войны несколько таких орудий были превращены в нарезные, однако об их использовании в бою ничего не известно.

Гораздо более популярным среди гладкоствольных орудий было 12-фунтовое орудие модели 1857 года (M1857), легкое, известное как «Наполеон». Эта модель была легче прежних 12-фунтовых орудий и перевозилось шестеркой лошадей. Иногда его называли пушка-гаубица (gun-howitzer), поскольку он совмещал в себе характеристики обоих типов.

Гаубицы 
Гаубицы представляли собой короткоствольные орудия, предназначенные для стрельбы разрывными снарядами по высокой траектории. Изредка они использовали и картечь, хотя радиус поражения картечного залпа гаубицы был невелик. Если обычные орудия вели огонь прямой наводкой по видимому противнику, то гаубица могла поражать живую силу противника за землянами укрытиями и укреплениями. Гаубицы использовали заряд меньшей массы, чем пушки того же калибра. Основными видами полевых гаубиц в годы войны были: 12-фунтовая (4,62 дюйма), 24-фунтовая (5,82 дюйма) и 32-фунтовая (6,41 дюйма). Гаубицы были бронзовыми, за исключением нескольких единичных экземпляров в армии Конфедерации.

12-фунтовая полевая гаубица была представлена моделями 1838 и 1841 года. Она была относительно легкая и эффективная, однако её постепенно вытеснил 12-фунтовый «Наполеон». Под Геттисбергом северяне использовали всего 2 такие гаубицы, южане — 33.

Более тяжелые гаубицы присутствовали в небольших количествах. И Север, и Юг выпустили несколько 24-фунтовых гаубиц за время войны, также известно о применении нескольких австрийских гаубиц в армии Конфедерации. Эти орудия обычно использовались в резервных батареях, но и та постепенно были вытеснены нарезными орудиями. 24- и 32-фунтовые гаубицы чаще использовались в качестве крепостной артиллерии, но как минимум одно такое орудие имелось в 1-й коннектикутской артиллерийской батарее в 1864 году.

Наконец, менее известной, однако весьма подвижной, была 12-фунтовая горная гаубица M1841, которая сопровождала пехоту и кавалерию в западных прериях и оставалась при армии ещё в годы индейских войн. Именно это орудие потерял Джон Гиббон в сражении при Биг-Хоул в 1877 году. Это универсальное орудие могло транспортироваться одной лошадью, или в тяжелой версии — двумя лошадями, или могло быть разобрано и навьючено на лошадей. Оно прошло мексиканскую войну, затем ещё несколько сотен было произведено в гражданскую. Федеральная батарея из четырёх таких орудий хорошо показала себя в сражении при Глориетте, а генерал Форрест часто использовал горные гаубицы во время кавалерийских набегов.

12-фунтовый Наполеон 

12-фунтовый «Наполеон» был самым популярным гладкоствольным орудием той войны. Он был назван в честь Наполеона III и ценился за безопасность, надежность и убойную силу — особенно на коротких дистанциях. В федеральных артиллерийских пособиях он назывался «легким 12-фунтовым орудием» для отличия от более длинного и тяжелого аналога, который практически не использовался в качестве полевого. «Наполеон» появился в Америке только в 1857 и был последним бронзовым орудием американской армии. Федеральные «Наполеоны» имели небольшое утолщение на конце ствола. Это орудие было несколько тяжелее остальных и перемещать его по неровной местности было непросто.

Конфедерация выпускала как минимум шесть видов «наполеонов», и почти все с прямым концом ствола. В настоящее время сохранилось 133 орудия, из которых только восемь имеют утолщенный конец ствола (muzzle swell). Ричмондский завод «Tredegar Iron Works» выпустил 125 железных «наполеонов», из которых сохранилось четыре. В начале 1863 года Роберт Ли собрал все 6-фунтовые бронзовые пушки Северовирджинской армии и отослал их Тредегару на переплавку в «Наполеоны». По ходу войны Конфедерация испытывала все большие трудность с медью для производства бронзы, а в ноябре 1863 года федеральная армия захватила Дактаунские медные рудники под Чаттанугой, и производство бронзовых «наполеонов» прекратилось. В январе 1864 года Тредегар начал отливать «Наполеоны» из железа.

Самый известный случай использования «наполеонов» произошел в сражении при Фредериксберге, когда два таких орудия под командованием майора Джона Пелхама на целый час задержали наступление дивизии Джорджа Мида.

Нарезные орудия 
Нарезные орудия имели внутри ствола спиральные борозды, для придания вращения ядру или снаряду, который в результате гироскопического эффекта повышал точность стрельбы, не давая снаряду вращаться вокруг осей, отличных от оси, параллельной оси ствола орудия. Нарезка повышала себестоимость орудия и требовала удлинения ствола, но она повышала дальнобойность и точность. Основная масса нарезных орудий была дульнозарядными, хотя имелось некоторое количество казнозарядных.

Трехдюймовое орудие 
Трехдюймовое нарезное орудие было самым распространенным нарезным полевым орудием. Его изобрел Джон Гриффен, его ствол был сделан из сварного железа производства кампании «Феникс Айрон Компани» из Фениксвилля в Пенсильвании. Известно всего несколько случаев разрыва ствола — главной проблемы чугунных орудий. Орудие отличалось исключительной точностью. 1-я миннесотская легкоартиллерийская батарея 5 марта 1864 года полностью перешла на эти орудия и прошла с ними битву за Атланту. Несколько таких орудий имелись в дивизии Бьюфорда и они произвели первые выстрелы по противнику в первый день сражения при Геттисберге. Бьюфорд писал, что лейтенант Калеф «держался славно, управляя своими орудиями обдуманно, рассудительно и умело, нанося удивительный урон противнику». Всего под Геттисбергом Потомакская армия имела 152 трехдюймовки, а Северовирджинская армия — 78.

Орудие Паррота 

Орудие Паррота, изобретенное Робертом Паркером Парротом, было разных размеров, от 10-фунтового до изредка встречавшегося 300-фунтового. 10- и 20-фунтовые орудия использовались как полевые. Первые были более употребительны, они имели два типа калибра: 2,9 и 3,0 дюйма. Южане использовали оба калибра, что порождало некоторые проблемы с подбором боеприпасов. Северяне до 1865 года использовали только Парроты калибра 2,9, зато широко применяли обычные армейские трехдюймовки. В первый день сражения при Геттисберге три федеральные Паррота бездействовали, поскольку по ошибке получили боеприпасы калибра 3,0. Впоследствии все Парроты-2,9 перенарезали до 3,0, и калибр 2,9 более не выпускался.

Чугунные орудия были точнее, но более хрупкие, поэтому Парроты имели чугунный ствол со стальным усилением сзади. Это было орудие с хорошей точностью, но имело репутацию опасного в обращении орудия, поэтому артиллеристы его недолюбливали. В конце 1862 года Генри Хант вообще пытался исключить «Парроты» из артиллерийского парка Потомакской армии. 20-фунтовый Паррот был самым крупным полевым орудием той войны, только один его ствол весил 1 800 фунтов — около 800 килограмм. Под Геттисбергом федеральная армия использовала 6 таких орудий, южане — 10.

Нарезное орудие Джеймса 
Нарезное орудие Джеймса появилось ввиду острой нужды в нарезных орудиях в первые годы войны. Чарльз Тилленхаст Джеймс разработал способ нарезки 6-фунтовых бронзовых орудий. Некоторые сохраняли свой калибр 3.67, некоторые рассверливались до 3.80, а потом нарезались. Рассверливание практиковалось для ликвидации износа ствола. Первый тип обычно назывался «12-фунтовое орудие Джеймса», а второй, рассверленный — «14-фунтовое орудие Джеймса».

Орудия Джеймса первоначально стреляли довольно точно, но нарезка бронзового ствола постепенно снашивалась. После 1862 года эти орудия почти не производились. Точное количество произведенных орудий неизвестно.

Орудие Уитворта 
Орудие Уитворта, разработанное Джозефом Уитвортом и производившееся в Англии, было одним из редких орудий гражданской войны, но оно представляет собой интересный прообраз современной артиллерии. Это орудия заряжалось с казны и обладало удивительной точностью стрельбы. Артиллерийский журнал 1864 года писал: «С 1500 метров Уитворт дал 10 выстрелов с боковым отклонением всего 5 дюймов». Точность огня делало его эффективным для контрбатарейного огня, то есть, он использовался практически как снайперская винтовка. Для стрельбы по пехоте его редко использовали. Это орудие имело калибр 2.75 дюйма и шестигранный канал ствола. Снаряд имел соответствующую форму и, как говорили, издавал жутковатый звук в полете.

Под Геттисбергом только южане использовали 2 таких орудия.

Боеприпасы 

Артиллерия использовала боеприпасы самых разных видов, в зависимости от цели. Стандартная федеральная артиллерийская батарея (шесть 12-фунтовых «Наполеонов») как правило имела: : 288 ядер, 96 снарядов, 288 шрапнели и 96 картечных выстрелов.

Ядро 

Ядро (Shot) представляло собой цельнометаллический снаряд, не содержащий в себе взрывчатки. Для гладкоствольных орудий использовался снаряд в форме шара (cannonball). Нарезные орудия использовали ядра цилиндрической формы, который обычно назывались bolt. В обоих случаях использовалась кинетическая энергия летящего снаряда. Ядра использовались в основном для разрушений орудий противника, зарядных ящиков и повозок. Ими можно было вести огонь и по колоннам пехоты или кавалерии. Несмотря на эффективность, многие артиллеристы неохотно использовали ядра, предпочитая разрывные снаряды.

Нарезные орудия имели преимущество в точности огня, однако не могли вести огонь шарообразными ядрами. Преимуществом гладкоствольных орудий была возможность стрелять ядрами, которые не зарывались в землю, подобно цилиндрическим снарядам, а рикошетировали, что повышало их убойную силу.

Самой известной жертвой ядра стал федеральный генерал-майор Дэниель Сиклс, которому ядром калибра 76 мм перебило правую ногу во время сражения под Геттисбергом.

Шрапнель

Снаряд 

Снаряды были разрывным боеприпасом и предназначались для того, чтобы разорваться на части около пехоты противника. Разрывные снаряды для гладкоствольных орудий обычно назывались «spherical shell». Снаряды были более эффективны против пехоты в укреплениях и были удобны для разрушения деревянных конструкций или их поджога. Минусом было то, что снаряд обычно разрывался всего на несколько фрагментов, их количество обычно росло вместе с калибром. В середине войны южане, вероятно, по примеру британских импортных нарядов, стали «сегментировать» снаряды — делать на них нарезку, чтобы снаряд разрывался на большее количество фрагментов. Обычно снаряд нарезкой делили на 12 фрагментов. Обычно это применялось к spherical shell, но иногда и к снарядам для нарезных орудий.

Снаряды типа «spherical shell» имели запалы с временной задержкой, а снаряды для нарезных орудий имели кроме этого ещё и детонатор для разрыва при ударе о землю. Эффективность детонаторов вызывала сомнения: если снаряд зарывался в землю перед взрывом, то он терял свою эффективность. Однако, снаряды крупных калибров, например для 32-фунтовых орудий, могли эффективно использоваться для разрушения земляных укреплений.

Картечь 

Картечь была самым смертоносным типом боеприпасов, она представляла собой металлический контейнер, в котором находились металлические шарики, 7 слоёв по 7 шариков. В момент выстрела контейнер разрушался и шарики разлетались на манер ружейной дроби. Эффективной дистанцией огня считалось 400 ярдов (370 метров). Ещё более эффективным оружием была «двойная шрапнель», которая использовалась в особых случаях на коротких дистанциях. «Двойная шрапнель» представляла собой выстрел двумя контейнерами одновременно, при этом выстреливалось 98 шариков диаметром в дюйм, что можно приравнять к одновременному мушкетному залпу 98 пехотинцев.

Grapeshot 

«Грейпшот» был предшественником картечи и отчасти её разновидностью. Он представлял собой несколько металлических шариков (крупнее картечных), помещенных между двумя металлическими дисками. Грейпшот использовали в те годы, когда орудия иногда разрывало от передозировки заряда, и он вышел из употребления, когда орудия стали надёжнее, будучи вытеснен картечью. Для выстрела грейпшотом из 12-фунтового «Наполеона» использовалось 9 шариков (в то время, как картечный выстрел насчитывал 27 шариков). К моменту начала гражданской войны грейпшот был уже вытеснен картечью, но отдельные случаи его употребления всё же имели место.

Снаряжение

Лошадь 
Лошади использовались для перевозки орудий и боеприпасов. В среднем на одну лошадь приходилось около 700 фунтов груза (317.5 кг.) Каждому орудию требовалось две упряжки по 6 лошадей, одна перевозила само орудие, другая — ящики с боеприпасами. Артиллерийский батальон по штату насчитывала от 50 до 300 лошадей, батарея — 70 лошадей, секция из двух орудий — 24 лошади.

Большое количество лошадей создавало серьёзные проблемы артиллеристам, поскольку животных надо было кормить, обслуживать и заменять в случае ранения. В артиллерии обычно служили лошади второго сорта (первый сорт направлялся в кавалерию). Срок службы одной лошади обычно не превышал восьми месяцев. Они страдали от болезней, от утомления после долгих маршей и от боевых ранений.

Лошади были хорошей мишенью и их легко было напугать, поэтому они часто становились жертвой контрбатарейного огня.

Термин «конная артиллерия» появился применительно к легким мобильным батареям, которые обычно поддерживали кавалерийские полки. так же иногда использовалось выражение «летучая артиллерия». В таких батареях артиллеристы всегда перемещались верхом. Примером такой батареи была федеральная регулярная артиллерийская бригада (U.S. Horse Artillery Brigade).

Зарядные ящики 
Зарядный ящик (caisson) представлял собой двухколёсную повозку с ящиком. Он впрягался непосредственно к шестерке лошадей и на него крепилось орудие или передок. В последнем случае получалось что-то вроде четырёхколесной повозки, которая была несколько более манёвренна, чем обычная повозка. «Наполеон» с нагруженным зарядным ящиком весил 3 865 фунтов (1 753.1 кг).

Передок 
Передок (limber) также являлся двухколесной повозкой. На него грузился ящик со снаряжением и запасное колесо. Полностью загруженный передок и зарядный ящик вместе весили 3 811 фунтов (1728.6 кг).

Передки, зарядные и снарядные ящики изготавливались из дуба. Каждый ящик обычно вмещал 500 фунтов (226.8 кг) боеприпасов. Помимо этих повозок, при батарее имелись обозные повозки.

История и организация

Артиллерий Севера

Артиллерий Юга

Сражения 
Артиллерия присутствовала во всех сражениях гражданской войны, однако в некоторых сражениях её участие проявилось несколько более явно и, возможно, серьёзно повлияло на исход боя:

 Сражение при Энтитеме
 Сражение при Чанселорсвилле
 Сражение при Стоун-Ривер
 Битва при Фредериксберге
 Битва при Геттисберге
 Битва при Нэшвилле

Известные артиллеристы 
 Генри Хант
 Хьюберт Дилджер
 Джон Пелхам
 Уильям Пеграм
 Кратчфилд, Степлтон

См. также 
 1-й Род-Айлендский легкоартиллерийский полк, Батарея В

Примечания

Литература 

 Alberts, Don E. The Battle of Glorieta: Union Victory in the West. College Station, Texas: Texas A&M University Press, 2000.
 Benton, James G. Ordnance and Gunnery. Gettysburg, PA: Reprint, Thomas Publications (original 1862.)
 Cole, Philip M. Civil War Artillery at Gettysburg. New York: Da Capo Press, 2002. ISBN 0-306-81145-6.
 Daniel, Larry J. and Gunter, Riley W. Confederate Cannon Foundries. Union City, Tennessee: Pioneer Press, 1977.
 Eicher, David J. The Longest Night: A Military History of the Civil War. New York: Simon & Schuster, 2001. ISBN 0-684-84944-5.
 Dickey, Thomas S. and George, Peter C., Field Artillery Projectiles of the American Civil War, Atlanta, GA: Arsenal Press, 1980.
 Grizzell, Stephen, «Bull Pup: The 1841 Mountain Howitzer.»
 Hazlett, James C., Edwin Olmstead, and M. Hume Parks. Field Artillery Weapons of the American Civil War, rev. ed., Urbana: University of Illinois Press, 1983. ISBN 0-252-07210-3.
 
 Nosworthy, Brent. The Bloody Crucible of Courage, Fighting Methods and Combat Experience of the Civil War. New York: Carroll and Graf Publishers, 2003. ISBN 0-7867-1147-7.
 Pfanz, Harry W. Gettysburg: Culp’s Hill and Cemetery Hill. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1993. ISBN 0-8078-2118-7.
 Ripley, Warren. Artillery and Ammunition of the Civil War. 4th ed. Charleston, SC: The Battery Press, 1984. .
 Thomas, Dean S. Cannons: An Introduction to Civil War Artillery. Gettysburg, PA: Thomas Publications, 1985. ISBN 0-939631-03-2.

Ссылки 
 Bert Barnett «UNION ARTILLERY ON JULY 3»
 America’s Civil War: Horses and Field Artillery
 Геттисбергский отчет Генри Ханта, начальника артиллерии Потомакской армии

Гражданская война в США
Артиллерия Гражданской войны в США
Военная техника США периода Гражданской войны